Leaf River (engl. für „Laubfluss“, „Blattfluss“) ist der Name folgender

Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Leaf River (Rock River) im Bundesstaat Illinois
 Leaf River (Minnesota), Nebenfluss des Crow Wing River
 Leaf River (Mississippi), Quellfluss des Pascagoula River

in Kanada:
 Leaf River, englischer Name der Rivière aux Feuilles auf der Ungava-Halbinsel in Quebec

Orte:
Leaf River (Illinois), Dorf im Ogle County, Illinois, Vereinigte Staaten